Байту́к — топоним.

 Байтук — посёлок в Челябинской области.
 Байтук — река в Челябинской и Оренбургской областях.